Улица Владимира Брожко — улица в Голосеевском и Соломенском районах города Киева (Украина), местностей Забайковье, Монтажник, Совки. Пролегает от улицы Николая Гринченко до Крутогорной улицы. Вдоль нечетной стороны улицы пролегают Совские ставки.

К данной улице примыкают следующие улицы: Изюмская, Волжская, Забайкавская, Фрометовский спуск, Монтажников, Майский переулок, улице Купянская, Дежнева, Луганская, Проспект Валерия Лобановского.

История 
Начальный отрезок улицы возник в начале XX века под названием «Луговая», а в 1955 году приобрел название «Кировоградская». В 1958 году к улице были присоединены часть «Ямпольской улицы» (от улицы Монтажников до Краснозвёздного проспекта), которая в свое время называлась «Шевченко» и «Степная». В 1962 году была присоединена «Степная улица». С тех пор улица имеет нынешнюю длину.

В течение 1970—1980-х годов часть малоэтажной частной застройки (на начальном отрезке улицы) была снесена. В 2006—2008 годах была осуществлена ​​реконструкция и расширена проезжая часть, в результате чего улица превратилась в скоростную магистраль. Было заменено освещение, перепланировано место пересечения улицы с проспектом Валерия Лобановского и немного улучшена прилегающая территория.

Современное название в честь солдата Вооруженных сил Украины, участника АТО Владимира Сергеевича Брожко с 2018 года.

Примечания

Литература 
 Кіровоградська вулиця // Веб-енциклопедія Києва. (Умови використання).
 Кіровоградська вул. // Вулиці Києва. Довідник / упоряд. А. М. Сигалов та ін. — К. : Реклама, 1975. — С. 76.
 Кіровоградська вулиця // Вулиці Києва. Довідник / за ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. — С. 96. — ISBN 5-88500-070-0.
 Кіровоградська вулиця // Вулиці Києва. Довідник / під ред. А. М. Сигалова. — К. : Агентство преси «Журналіст», 2005. — С. 26. — ISBN 966-95457-1-5.
 Вулиця Кіровоградська // Фотоспомин. Київ, якого немає: Анотований альбом світлин 1977—1988 років / Автор світлин В. Галайба; Автори-упорядники: М. Виноградова та ін. — К.: Головкиївархітектура; НДІТІАМ, 2000. — 408 с.: іл. — ISBN 966-7452-27-1.
 Кіровоградська вулиця // Вулиці міста Києва: офіційний довідник / Додаток до рішення Київської міської ради від 22 січня 2015 року № 34/899 «Про затвердження офіційного довідника „Вулиці міста Києва“». — С. 103.
 Брожка Володимира вулиця // МІАС ЗМД «Містобудівний кадастр Києва».
Улицы Киева